Präsidentschaftswahl 1984 steht für:

 Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1984 
 Präsidentschaftswahl in Zaire 1984